Manuel Arce ist der Name folgender Personen:

* Manuel Arce y Ochotorena (1879–1948), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Tarragona und Kardinal
 Manuel José Arce y Fagoaga (1787–1847), salvadorianischer Politiker
 Manuel Maples Arce (1900–1981), mexikanischer Diplomat und Poet